Фториды кобальта — неорганические соединения кобальта с фтором.

Существуют следующие фториды кобальта:
 Фторид кобальта(II) CoF2;
 Фторид кобальта(III) CoF3;
 Фторид кобальта(IV) CoF4 — крайне неустойчив, зафиксирован в газовой фазе.

Соединения кобальта
К